Folgende Gipfekonferenzen fanden in Genf statt:
 Genfer Gipfelkonferenz (1955) zwischen Frankreich, Großbritannien, der Sowjetunion und den USA
 Genfer Gipfelkonferenz (1985) zwischen Gorbatschow (UdSSR) und Reagan (USA)
 Genfer Gipfelkonferenz (2021) zwischen Biden (USA) und Putin (Russland)